Martinésia  é um distrito no município brasileiro de Uberlândia, do estado de Minas Gerais. 
 O distrito está localizado ao norte do município, à 32km do centro de Uberlândia.

Denominada inicialmente como Martinópolis pelo fato do povoado ficar localizado nas antigas terras do Sr. Hipólito Martins (origem de Martinópolis), e Fundada por Joaquim Mariano da Silva, que cumprindo uma promessa feita por sua mãe à São João Batista, fez um cruzeiro colocando-o no alto da colina que hoje se localiza a Capela São João Batista de Martinópolis e onde devotos de São João reuniam-se ali todos os anos no dia 24 de junho para rezar o terço e recolhiam "esmolas" para construção da Capela. 

Em 1917, Emerenciano Cândido da Silva (Capitaozinho), Germano Ribeiro da Silva, João Paniagua Nunes, Eliotério Batista Pacheco, Américo Severino do Nascimento, Oniceto Antônio da Silva, João Antônio de Faria, Marcelino Antônio de Faria e Francisco Antônio Fernandes constituíram uma sociedade, que deveria trabalhar pelo desenvolvimento da região. Adquiriu-se o terreno, que mais tarde foi doado ao município. 

Em 27 de setembro de 1926 foi criado o Distrito de Martinópolis, no Município de Uberlândia, e instalado em 17 de maio de 1927 (Lei 935, de 27 de setembro de 1926). 

Pelo Decreto-lei nº 1.058 , de 31 de dezembro de 1943, Martinópolis passou a ser denominado Distrito de Martinésia.

Acesso ao distrito
 O distrito de Martinésia, fica ao lado de Cruzeiro dos Peixotos, a 32km do Centro de Uberlândia. O acesso se dá pela Rodovia Municipal Neuza Resende, saída pelo Distrito Industrial Norte.
 Martinésia juntamente com o distrito vizinho, Cruzeiro dos Peixotos, são atendidos pela linha de ônibus do transporte público D280 (Viação São Miguel), que parte do Terminal Umuarama, na zona leste de Uberlândia, todos os dias.

Distritos de Uberlândia